Until It Sleeps — сингл американской группы Metallica, с шестого студийного альбома Load.

Список композиций

Музыкальное видео 
Клип на песню был снят в окрестностях Лос-Анджелеса, в мае 1996 года под руководством режиссёра Сэмюэля Бейера.
Премьера видеоклипа состоялась 23 мая 1996 года.Вдохновением для видео стал триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений».

В 1996 году клип выиграл в номинации лучшее хард-рок видео по версии MTV.

Участники записи 
 Джеймс Хэтфилд — ритм-гитара, вокал
 Кирк Хэмметт — соло-гитара
 Джейсон Ньюстед — бас-гитара
 Ларс Ульрих — ударные

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Until It Sleeps   на Metallica.com
 Until It Sleeps (Official Music Video)  на YouTube

Песни Metallica
Синглы 1996 года
Песни 1996 года
Синглы Elektra Records
Песни о болезнях и расстройствах
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart